Golak est une région géographique de Serbie.
 Golak est un meuble faisant partie des temple sikhs, les gurdwaras.